

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Amz“ beginnt.

Amz 



Amza 
 Amza, Nicolae (* 1931), rumänischer Politiker (PCR)

Amzi 
 Amzile, Hassan (* 1988), französischer Boxer
 Amzine, Gharib (* 1973), marokkanischer Fußballspieler

Amzo 
 Amzoll, Stefan (1943–2019), deutscher Musikwissenschaftler, Autor und Publizist